A Segunda División 2006-07-es szezonja volt a bajnokság hetvenhatodik kiírása. A szezon 2006. augusztus 27-én kezdődött és 2007. június 17-én ért véget. A bajnokságban 22 csapat vett részt, a győztes a Real Valladolid CF lett. Rajta kívül még az UD Almería és a Real Murcia CF jutott fel az első osztályba.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

</center>

Góllövőlista

Források

http://www.futbolme.com/futbol/cuadrantes/division_2_temporada_2006.asp

Segunda División szezonok
Spanyol 2